Molok peut faire référence à :
 , entreprise finlandaise ;
 le , montagne érythréenne ;
 le , péninsule indonésienne ;
 , ou Molok, village iranien ;
 Tiddalik, ou Molok, créature aborigène.

Voir aussi 

 
 Moloques